Kierzków peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Kierzków, un village de la voïvodie de Lublin
 Kierzków, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale